Diverse competizioni motoristiche sono state definite in modo che la loro traduzione in italiano risulta essere Corsa dei Campioni o simile. In genere si tratta di competizioni tra piloti di diverse serie automobilistiche. Attualmente si disputa la:

Race of Champions: evento motoristico internazionale dove competono piloti di diverse categorie.

In passato si sono disputate le seguenti:

Race of Champions (Formula 1): gara di Formula 1, non valida per il campionato del mondo, svoltasi tra il 1965 e il 1983.
Corsa dei Campioni: competizione svoltasi nel 1981 sul Circuito di Diepholz tra piloti di diverse categorie automobilistiche.
International Race of Champions: serie di corse automobilistiche nordamericane che si svolse tra il 1974 e il 2006 tra campioni di diverse categorie.